Теннельє́р () — муніципалітет у Франції, в регіоні Шампань-Арденни, департамент Об. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 150 км на південний схід від Парижа, 80 км на південь від Шалон-ан-Шампань, 8 км на схід від Труа.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Шампань-Арденни. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

2010 року в муніципалітеті числилось 139 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 353,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Теннельєр на сайті французького Національного інституту географії
 Теннельєр на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Теннельєр на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Теннельєр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Теннельєр на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Об

Примітки 

Муніципалітети департаменту Об